Г'юз () — англійське та американське прізвище, топонім.

 Г'юз (прізвище) — неоднозначність

Г'юз — округ в штаті Оклахома.
 Г'юз — округ в штаті Південна Дакота.
 Г'юз — місто, штат Аляска
 Г'юз — місто, штат Арканзас
 Г'юз — місто, штат Вісконсин

Антарктида 
 Г'юз — хребет у гірському хребті Королеви Мод в Трансантарктичних горах.

Космос 
 1878 Г'юз — астероїд головного поясу, відкритий 18 серпня 1933 року.